Сан-Жуан-Батиста:

 Сан-Жуан-Батиста — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мараньян. 
 Сан-Жуан-Батиста  — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина.